

Sigle 
 CERT désigne le Centre d’Expertise de Ressources et des Titres, chargé, en France, de gérer les démarches de demande, de réalisation et d’acquisition de papiers administratifs (les cartes nationales d’identité, les passeports, les permis de conduire et les certificats d’immatriculation).

Informatique
 CERT est l'acronyme pour Computer Emergency Response Team

Toponymie
 Cert, ancienne commune française de l'Ariège, aujourd'hui intégrée à Castelnau-Durban